

Nazwy geograficzne 
 Roh – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim
 Roh – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim
 Roh – szczyt w polskich Bieszczadach Zachodnich
 Róg (słow. Roh) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich

Inne 
 ROH – Opera Królewska w Londynie, ang. Royal Opera House (Covent Garden Theatre).